Пя́тая Магистра́льная у́лица — улица, расположенная в Северном административном округе города Москвы на территории Хорошёвского района.

История 
Улица получила своё название 6 июля 1957 года как часть системы транспортных магистралей между многочисленными промышленными предприятиями, сосредоточенными на стыке Хорошёвского и Пресненского районов.

Расположение 
5-я Магистральная улица, являясь продолжением 2-го Магистрального тупика, проходит от 1-й Магистральной улицы на северо-восток, с запада к ней примыкает Магистральный переулок, далее с востока — 2-й Хорошёвский проезд, 5-я Магистральная улица проходит далее до Хорошёвского шоссе. Сквозной проезд по участку между 2-м Хорошёвским проездом и Хорошёвским шоссе ранее был невозможен из-за пересекавших 5-ю Магистральную улицу подъездных путей (данный факт вошёл в число «дорожных парадоксов» Московского центра борьбы с пробками, с которым заместитель мэра Москвы П. П. Бирюков обещал разобраться до 1 августа 2012 года). По состоянию на январь 2014 года по улице имеется сквозной проезд. На южном участке 5-й Магистральной улицы между 1-й Магистральной улицей и Магистральным переулком расположен действующий железнодорожный переезд (подъездной путь к Московскому мельничному комбинату № 3). Нумерация домов начинается от 1-й Магистральной улицы.

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 Дом № 5 — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма»
По чётной стороне:

Транспорт

Автобус 
 27: от Магистрального переулка до 2-го Хорошёвского проезда и обратно.

Метро 
 Станция метро «Беговая» Таганско-Краснопресненской линии — восточнее улицы, в начале Хорошёвского шоссе.
 Станция метро «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии — северо-западнее улицы, на Хорошёвском шоссе.

См. также 
 Первая Магистральная улица (Москва)
 Вторая Магистральная улица (Москва)
 Третья Магистральная улица (Москва)
 Четвёртая Магистральная улица (Москва)
 Магистральный переулок (Москва)
 Первый Магистральный проезд
 Первый Магистральный тупик
 Второй Магистральный тупик

Примечания